

Geografia 
 Isorno – torrente italo-svizzero che scorre nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte) e nel distretto di Locarno (Canton Ticino)

Italia 
 Isorno – torrente che scorre nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
 Valle Isorno – valle nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)

Svizzera 
 Isorno – ex comune ora aggregato a Onsernone, comune nel distretto di Locarno (Canton Ticino)